Twee systemen die op motorfietsen zijn toegepast:
 SPS (Suzuki): een verstelbare ruit
 SPS (Yamaha): een carburateur
 SPS (voetbalclub): een voetbalclub uit Zeeland
 Socialistische Partij van Servië
 Stichting Projecthulp Suriname: Organisatie voor vrijwilligerswerk in Suriname
 Super Proton Synchrotron: een deeltjesversneller van het CERN
 schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 Code voor schepen voor bijzondere doeleinden

 Sensory processing sensitivity: een term die wordt gebruikt om de mate van verwerking van prikkels aan te duiden